Niemcy:
 Beilstein – miasto w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Heilbronn
 Beilstein – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Cochem-Zell

Osoby:
 Friedrich Konrad Beilstein – rosyjski chemik

Inne:
 Beilstein – niemieckie wydawnictwo chemiczne
 Beilstein – chemiczna baza danych

Zobacz też:
 Peilstein